L'heptanol est l'alcool simple dont la chaîne carbonée contient sept atomes de carbone, de formule C7H15OH. Il existe en de très nombreux isomères, dépendamment de la position du groupe hydroxyle et de l'état de la chaîne carbonée.

 n-heptanol :
 heptan-1-ol 
 heptan-2-ol
 heptan-3-ol
 heptan-4-ol

 méthylhexan-1-ol :
 2-méthylhexan-1-ol
 3-méthylhexan-1-ol
 4-méthylhexan-1-ol
 5-méthylhexan-1-ol
 6-méthylhexan-1-ol

 méthylhexan-2-ol :
 2-méthylhexan-2-ol
 3-méthylhexan-2-ol
 4-méthylhexan-2-ol
 5-méthylhexan-2-ol
 6-méthylhexan-2-ol

 méthylhexan-3-ol :
 2-méthylhexan-3-ol
 3-méthylhexan-3-ol
 4-méthylhexan-3-ol
 5-méthylhexan-3-ol
 6-méthylhexan-3-ol

 éthylpentan-1-ol :
 2-éthylpentan-1-ol
 3-éthylpentan-1-ol

 éthylpentan-2-ol :
 3-éthylpentan-2-ol

 éthylpentan-3-ol :
 2-éthylpentan-3-ol
 3-éthylpentan-3-ol

Alcool gras
Isomérie
Alcanol